Виртоп () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 Виртоп () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Виртоп.
 Виртоп () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Албешть.
 Виртоп () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Рошія-Монтане.